Mohamed Al Mehairi (1974. január 9.– ) egyesült arab emírségeki nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Teljes neve Mohamed Jasem Saif Hamad Al Jalaf Al Mehairi.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés  
Játékvezetői vizsgáját követően lakókörzetének labdarúgó-szövetség által üzemeltetett bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. Az Egyesült Arab Emírségekbeli Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével 2003-tól a Etisalat National League asszisztense.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Egyesült Arab Emírségekbeli labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2005-től tartja nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül az angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott, valamint AFC-bajnokok ligája klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Labdarúgó-világbajnokság
A 2010-es labdarúgó-világbajnokságon, valamint a 2014-es labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB asszisztenseként foglalkoztatta. Selejtező mérkőzéseken az AFC zónában tevékenykedett.

2010-es labdarúgó-világbajnokság

2014-es labdarúgó-világbajnokság

Ázsia-kupa
A 2015-ös Ázsia-kupán az AFC JB bíróként alkalmazta.

Források 
 
 
 
 
 

Egyesült arab emírségekbeli labdarúgó-játékvezetők
1974-ben született személyek
Élő személyek